Иодид вольфрама(III) — неорганическое соединение, 
соль вольфрама и иодистоводородной кислоты с формулой WI,
чёрные кристаллы.

Получение 
 Реакция гексакарбонила вольфрама и иода:

 Есть данные о получении иодида вольфрама схожего состава WI.

Физические свойства 
Иодид вольфрама(III) образует чёрные кристаллы, которые медленно теряют иод на воздухе.

Не растворяется в бензоле и хлороформе, растворяется в ацетоне и нитробензоле.

Химические свойства 
 При хранении на воздухе медленно теряет иод:

Примечания

Литература

См. также 

Иодиды вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту